Troon – miasto w Szkocji
 Troon – wieś w Anglii